Вава:

 Вава — известный бразильский футболист.
 Вава — ва, 34-я буква алфавита гурмукхи.
 Вава — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Вава ад-Димашки (ум. 980) — арабский поэт X века.